Niederlößnitz bezeichnet:

 Niederlößnitz (Lößnitz), Stadtteil von Lößnitz
 Niederlößnitz (Radebeul), Stadtteil von Radebeul